В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Oklahoma 1986, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Марселла Мескер і Паскаль Параді виграли титул, у фіналі перемігши пару Лорі Макніл і Катрін Суїр 2–6, 7–6(1), 6–1.

Сіяні пари 

 Марселла Мескер /  Паскаль Параді (чемпіонки)
 Лорі Макніл /  Катрін Суїр (фінал)

 Кетлін Горват /  Джоанн Расселл (півфінал)
 Мерседес Пас /  Кім Сендс (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

U.S. National Indoor Tennis Championships